Sperlingshof steht für:
 Sperlingshof (Lelkendorf), Ortsteil der Gemeinde Lelkendorf im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Sperlingshof (Wilferdingen), Wohnplatz im Gemeindeteil Wilferdingen von Remchingen im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Sperlingshof, 1939–1945 Name der Ortschaft Wróble (Kruszwica) in der Gemeinde Kruszwica im Powiat Inowrocławski, Polen
 Sperlingshof, historischer Name der heutigen Ortschaft Krasnopolje in der Oblast Kaliningrad, Russland